Pedro Bonifacio Palacios (1854-1917) — poeta da argentino, cujo pseudónimo era Almafuerte

Cidades da Argentina
 Almafuerte (Misiones) — na província de Misiones
 Almafuerte (Córdova) — na província de Córdova

Desambiguações de topônimos